Personen met de achternaam Van Iterson.
Andrinus Antonie Gijsbertus van Iterson (1803-1897), apotheker en directeur en medeoprichter N.V. Stearine Kaarsenfabriek Gouda
Frederik van Iterson (1877-1957), hoogleraar werktuigbouwkunde en directeur Staatsmijnen in Limburg
Gerrit van Iterson (1878-1972), hoogleraar in de toegepaste botanie in Delft
Jan Egens van Iterson (J.Azn.) (1842-1901), hoogleraar geneeskunde in Leiden
Siny van Iterson (1919), schrijfster
Willem Jan Dirk van Iterson (1838-1897), landbouwkundige
Willem van Iterson (1897-1973), rechtshistoricus 

Andere artikelen
Van Itersonziekenhuis, een voormalig ziekenhuis in Gouda